P.S. I Love You, 2007-es amerikai romantikus film Richard LaGravenese rendezésében
P.S. I Love You, The Beatles-kislemez 1962-ből
P.S. I Love You, Pink Sapphire japán együttes kislemeze
P.S. I Love You, Pink Sapphire japán együttes középlemeze